Lapeyre est un nom occitan pour « la pierre ».

Patronymie 

 Aristide Lapeyre (1899-1974), libertaire et anarcho-syndicaliste français ;
 Benjamin Lapeyre (né en 1986), un rugbyman français ;
 Bernard Lapeyre, un mathématicien français ;
 Claude Lapeyre (né en 1931), écrivain et conservateur du patrimoine français ;
 Didier Lapeyre (né en 1939), chirurgien français ;
 Edmond-Édouard Lapeyre (1880-1960), artiste peintre français ;
 Gabriel-Guillaume Lapeyre (1877-1952), ecclésiastique et archéologue français ;
 Guillaume Lapeyre, dessinateur de bande dessinée français ;
 Lucien Lapeyre (fin  - début ), peintre français, auteur de scènes historiques, de scènes de genre et d'œuvres orientalistes ;
 Martial Lapeyre (1904-1984), industriel et collectionneur français ;
 Patrick Lapeyre (né en 1949), enseignant et écrivain français ;
 Paul Lapeyre (1910-1991), militant anarchiste français ;
 Pol Lapeyre (1903- 1925), militaire français ;
 Xavier Lapeyre (né en 1942), pilote de course automobile  français ;
 Walter Lapeyre (né en 1976), tireur au pistolet français.

Toponymie 

 Lapeyre est une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées ;
 Versols-et-Lapeyre est une commune française, située dans le département de l'Aveyron ;
 La rue du Lieutenant-Lapeyre est une voie du  de Paris, nommée en l’honneur de Pol Lapeyre.

Économie 
 Lapeyre : société de distribution de matériaux du bâtiment au grand public, filiale du groupe Mutares.

Références

Voir aussi

Liens externes 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme occitan